101 Reykjavík steht für:
 101 Reykjavík (Roman), Roman (1996) von Hallgrimur Helgason
 101 Reykjavík (Film), Romanverfilmung (2000) von Baltasar Kormákur